Kalmár Tibor (1893–1944) zeneszerző
 Kalmár Tibor (szövegíró) (1920. november 1. – 1998.)
 Kalmár Tibor (1932) rendező
 Kalmár Tibor (1978) újságíró, médiaszakember
 Kalmár Tibor (szobrász) (1928–2013) szabadkai magyar szobrászművész